Ла Хара Брава има више значења:

 Ла Хара Брава (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Хара Брава, Елвира де ла Торе (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику